

Personnalités 

 Astrid Epiney (1965-), professeure suisse de droit;
 Sébastien Epiney (1967-), coureur à pied et skieur alpiniste suisse;
 Simon Epiney (1950-), personnalité politique suisse.